Gabin kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Kaben (holme), Likiep,

Ryssland 

 Gusev, ort, Kaliningrad oblast, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar